Александр Ноткин:
 Ноткин, Александр Ефимович (род. 1980) — российский актёр и режиссёр, диктор.
 Ноткин Александр Ильич (1901—1982) — советский экономист.